Lonar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Lonār, ort, Maharashtra, Buldana,

Marshallöarna 

 Langor (ö i Marshallöarna), Arnoatollen, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar